Королёвский (Королевский) се́льский сове́т () — название сельских советов на Украине:

 Королёвский сельский совет — Коломыйский район, Ивано-Франковская область.
 Королёвский сельский совет — Тлумачский район, Ивано-Франковская область.
 Королевский сельский совет — Макаровский район, Киевская область.
 Королёвский сельский совет — Борщёвский район, Тернопольская область.
 Королевский сельский совет — Жашковский район, Черкасская область.